Antoon van den Heuvel (kunstschilder), Vlaams kunstschilder (ca. 1600 - 1677)
 Antoon van den Heuvel (burgemeester), Nederlands burgemeester (1864 - 1949)